«Без следа» () — американская полицейская драма 2002—2009 годов о расследовании и поиске пропавших людей. 19 мая 2009 года CBS объявил о закрытии проекта после семи сезонов.

Сюжет 
Каждый эпизод обычно является поиском одного человека в условиях жестких временных ограничений. Истории сосредоточены на личной жизни тех, кого ищут, и показывают, как это дает команде возможность понимать расследуемые случаи.

В состав группы входят Джек Мэлоун, Саманта Спейд, Вивиан Джонсон, Дэнни Тейлор, Мартин Фицджеральд. В четвёртом сезоне к ним присоединилась Елена Дельгадо.

В ролях

Основной состав 

 Энтони Лапалья — Джек Мэлоун
 Поппи Монтгомери — Саманта Спейд
 Мэрианн Жан-Батист — Вивиан Джонсон
 Энрике Мурсиано — Дэнни Тейлор
 Эрик Клоуз — Мартин Фицджеральд
 Розалин Санчес — Елена Дельгадо

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Примечания 

Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США, запущенные в 2002 году
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы Warner Bros. Television
Криминальные телесериалы США
Телесериалы США, завершённые в 2009 году
Телесериалы о полицейских